Il Valun è un traghetto per rotte locali. È di proprietà della più grande compagnia di navigazione croata: la Jadrolinija.

Costruito nel 1983 in Giappone, per una compagnia di navigazione giapponese, ha avuto come primo nome: Koraku Maru.

Nel 1998 Jadrolinija acquista e rinomina la nave Valun. Da allora fino al 2007 il Valun ha quasi sempre e costantemente mantenuto il collegamento fra Spalato e Supetar. Poi lo si sostituisce con una nave nuova e più ampia. Il Valun al giorno d'oggi di solitoserve la tratta Valbiska - Merag.

Il Valun ha una capienza di circa 80 auto e circa 730 persone. Può raggiungere una velocità di 13 nodi. Spesso lo si ritiene il miglior traghetto della Jadrolinija.

Altri progetti 

Traghetti croati